Ätzend steht für:
 Ätzende Stoffe, Stoffgruppe
 Tatort: Ätzend, deutscher TV-Krimi

Siehe auch:
 Kaustifizierung